That's Right!  – album di Nat Adderly and the Bix Sax Section del 1960
 That's Right  – traccia dell'album Decoy di Miles Davis del 1983
 That's Right  – album di George Benson del 1996
 That's Right  – singolo di Ciara feat. Lil Jon del 2007, dall'album Ciara: The Evolution
 That's Right  – singolo di Big Kuntry King featuring T.I. del 2007, dall'album My Turn to Eat
 That's Right  – singolo dei Three 6 Mafia feat. Akon del 2008, dall'album Last 2 Walk
 That's Right  – traccia dell'album Ti dirò degli Skarabazoo del 2009